Le profilage criminel, ou analyse comportementale, est une méthode permettant à des enquêteurs de déterminer le profil psychologique d'un criminel.
 Le profilage politique, racial ou social est une pratique policière discriminatoire consistant à cibler des individus ou des groupes en fonction de leurs identités politiques, raciales ou sociales, réelles ou présumées. 
 En informatique, 
 le profilage d'un programme est l'étude de son déroulement, généralement dans le but de découvrir les points faibles à optimiser (consommation mémoire excessive, temps d'exécution trop long,...).
 le profilage de personnes désigne l'exploitation de données numérisées sur un ensemble d'individus pour établir différents profils de ces individus, et prédire le comportement de chacun en vue de leur proposer un contenu personnalisé, généralement à caractère commercial, particulièrement susceptible de les intéresser. Ce type de profilage est régi en Europe depuis 2018 par le RGPD.
 Dans l'industrie, le profilage est une opération de façonnage de la matière destiné à donner une forme adéquate à une pièce ou à un produit fini.
 À la télévision, Profilage est une série télévisée créée par Fanny Robert et Sophie Lebarbier diffusée depuis 2009.

Article connexe 
 Profil
 Profil utilisateur